Модок има више значења:
 Модок (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Модок (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана